Manuel Gómez puede referirse a:

 Manuel Gómez Contioso (1877-1936), religioso  español - beato desde el 28 de octubre de 2007;
 Manuel Gómez de la Maza y Jiménez (1867-1916), botánico cubano - Abrev. "M.Gómez";
 Manuel Gómez del Valle, poeta y profesor español
 Manuel Gómez Fernández, político español
 Manuel Gómez-Franqueira, empresario español 
 Manuel Gómez-Moreno (1870-1970), arqueólogo e historiador español;
 Manuel Gómez Morín (1897–1972), político mexicano;
 Manuel Gómez Pedraza (1789-1851), militar y político mexicano - presidente de México (durante 1832 y 1833);
 Manuel Gómez Pereira (1953-), director de cine y guionista español;
 Estadio Manuel Gómez Arellano, recinto deportivo en la ciudad peruana de Chimbote, Departamento de Ancash, Perú.
 Manuel Gómez Gutiérrez, (1963-), actor, músico, bailarín y cantante, Colombia.
 Manuel Gómez, periodista, presentador del Telediario 1 de Intereconomia.
 Manuel Gómez Cantos, guardia civil español que dirigió la represión franquista en Mérida (Badajoz) en los inicios de la guerra civil española.